Денисово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Денисово — упразднённая деревня в Дворносельсом сельсовете Миорского района Витебской области.
 Денисово — деревня в Миорском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Денисово — деревня в Николаёвском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Денисово — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Денисово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Казахстан 

 Денисово — прежнее название села Мирное в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Владимирская область
 Денисово — деревня в Гороховецком районе.
 Денисово — деревня в Петушинском районе.
 Денисово — деревня в Селивановском районе.

 Вологодская область
 Денисово — деревня в Кирилловском районе.
 Денисово — деревня в Устюженском районе
 Денисово — деревня в Череповецком районе.

 Ивановская область
 Денисово — деревня в Кинешемском районе.

 Калужская область
 Денисово — деревня в Боровском районе.
 Денисово — деревня в Юхновском районе.

 Кемеровская область
 Денисово — деревня в Кемеровском районе.

 Костромская область
 Денисово — деревня в Костромском районе.
 Денисово — деревня в Нерехтском районе.
 Денисово — деревня в Солигаличском районе.
 Денисово — деревня в Шарьинском районе.

 Красноярский край
 Денисово — село в Дзержинском районе.

 Курганская область
 Денисово — деревня в Мокроусовском районе.

 Курская область
 Денисово — деревня в Курском районе.

 Ленинградская область
 Денисово — посёлок в Приозерском районе.

 Липецкая область
 Денисово — деревня в Измалковском районе.

 Московская область
 Денисово — деревня в Егорьевском районе.
 Денисово — деревня в Клинском районе.

 Нижегородская область
 Денисово — деревня в Ветлужском районе.

 Пермский край
 Денисово — деревня в составе города Чусовой.

 Рязанская область
 Денисово — деревня в Пронском районе.

 Смоленская область
 Денисово — деревня в Вяземском районе.
 Денисово — деревня в Глинковском районе.
 Денисово — деревня в Починковском районе.
 Денисово — деревня в Смоленский районе.

 Тверская область
 Денисово — деревня в Андреапольском районе.
 Денисово — деревня в Зубцовском районе.
 Денисово — деревня в Калининском районе.
 Денисово — деревня в Рамешковском районе.
 Денисово — деревня в Сонковском районе.

 Тульская область
 Денисово — деревня в Одоевском районе.
 Денисово — село в Ясногорском районе.

 Тюменская область
 Денисово — село в Исетском районе.

 Ярославская область
 Денисово — деревня в Первомайском районе.

См. также
Денисово-Алексеевка
Денисово-Николаевка